Perols kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pérols, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Pérols-sur-Vézère, kommun i departementet Corrèze,